Rok Tršan (ur. 22 sierpnia 1992 w Logatcu) – słoweński biegacz narciarski i biathlonista, zawodnik klubu TSK Logatec.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Tršan pojawił się w lutym 2007 roku, podczas zawodów Alpen Cup w Medvode, gdzie zajął 73. miejsce na dystansie 10 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 24 listopada 2012 roku w Gällivare, gdzie zajął 86. miejsce na dystansie 15 km stylem dowolnym. Pucharowych punktów jeszcze nie zdobył .

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2012/2013: -
 sezon 2013/2014: -

Miejsca w poszczególnych zawodach

Biathlon

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
 Profil zawodnika w bazie IBU

Przypisy 

Słoweńscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1992
Słoweńscy biathloniści